Нижче наведено список 29 муніципалітетів провінції Таранто. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Таранто